Borba kan syfta på:

Brasilien 

 Borba, Brasilien, Amazonas, 
 Borba kommun, Brasilien,

Portugal 

 Borba (Portugal), 
 Borba (freguesia),